Medaljefordelingen ved sommer-OL 1912 gav medaljer til 18 af de 28 deltagende nationer.

Sommer-OL 1912